

Карніс-Пойнт Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Карніс-Пойнт — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі